cartello camorristico denominato "clan dei Casalesi"
Casalesi – abitanti di Casal di Principe in provincia di Caserta
Casalesi – abitanti di Casalbordino
Casalesi – abitanti di Casale (Albino)
Casalesi – abitanti di Casale (Carinola)
Casalesi – abitanti di Casale Corte Cerro
Casalesi – abitanti di Casale Cremasco-Vidolasco
Casalesi – abitanti di Casale Litta
Casalesi – abitanti di Casale Marittimo
Casalesi – abitanti di Casale Monferrato
Casalesi – abitanti di Casale Nuovo (Nocera Inferiore)
Casalesi – abitanti di Casale San Nicola
Casalesi – abitanti di Casale del Pozzo
Casalesi – abitanti di Casale di Mezzani
Casalesi – abitanti di Casale di Scodosia
Casalesi – abitanti di Casale sul Sile
Casalesi – abitanti di Casalfiumanese
Casalesi – abitanti di Casali (Mentana)
Casalesi – abitanti di Casalincontrada
Casalesi – abitanti di Conca Casale
abitanti di una qualunque cittadina o comune che nel nome ha il termine "casale" o "casal" (vedi disambigue Casale e Casal per gli elenchi)